Copa Sudamericana 2019 var den 18:e säsongen av Copa Sudamericana. I turneringen deltog 54 lag från de tio medlemsländerna av Conmebol. Detta är den första säsongen av Copa Sudamericana där finalen avgörs över en match på en förutbestämd arena. Turneringen vanns av Independiente från Ecuador, som i finalen besegrade Colón, från Argentina, med 3–1

Preliminära omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Copa Libertadores 2019

Källor
 Conmebol.com 

2019
2019 i Sydamerika